Lord Byron – esej biograficzno-krytyczny Antoniego Langego na temat George’a Gordona Byrona. Opublikowany został w Pobudce, w 1905, pod pseudonimem Antoni Wrzesień. Esej zawiera uwagi dotyczące twórczości Byrona, jej znaczenia dla kształtu literatury romantycznej i młodopolskiej (Napoleon literatury) oraz fabularyzowane wstawki z życia poety, mające na celu obiektywne spojrzenie na jego legendę.

Linki zewnętrzne 

 Lord Byron, jego żywot i dzieła w serwisie Polona

Twórczość Antoniego Langego
Polska eseistyka
Polska krytyka literacka
Utwory literackie z 1905